Вале́рий Фаде́ев:
 Фадеев, Валерий Александрович (род. 1960) — российский журналист и общественный деятель, главный редактор журнала «Эксперт».
 Фадеев, Валерий Владимирович (род. 1939) — советский футболист.
 Фадеев, Валерий Иванович (род. 1956) — Герой Российской Федерации.